

Русець — гміна в Белхатовському повіті Лодзинського воєводства
 Русець — село в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Русець — село в гміні Надажин Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Русець — село в гміні Вапно Вонґровецького повіту Великопольського воєводства